«В пе́рвый раз» () — подростковая романтическая комедия, созданная Джоном Кэзданом. Картина вышла в прокат 12 января 2012 года.

Сюжет 
Старшеклассник Дэйв Ходгмэн (Дилан О’Брайен) безнадёжно влюблён в свою одноклассницу и первую красавицу школы Джейн Хармон (Виктория Джастис), которая считает его просто другом. Десятиклассница Обри Миллер (Бриттани Робертсон) встречается со старшеклассником Ронни (Джеймс Фрешвилл), который ей совершенно не подходит. При первой же встрече Дэйв и Обри понимают, что очень похожи, и моментально становятся друзьями, но вскоре осознают, что их дружба превращается в нечто большее.

В ролях

Саундтрек

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 47 % на основе 19 рецензий со средним баллом 5,6 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 55 из 100 на основе 10 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

В негативном отзыве Марк Олсен из Los Angeles Times написал: «Здесь есть многое, что может понравиться, ощущение нюансов и непредвзятая эмоциональная открытость, однако подростковый миниатюризм Кэздан никогда не раскрывается полностью». Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter был также не впечатлен, отметив: «Несмотря на прерывистый смех и очарование персонажей, к концу фильм кажется легким и довольно обычным, без каких-либо преимуществ или убедительных идей».

Рецензии

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2012 года
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы на английском языке